Стрелецкий — фамилия:

 Стрелецкий, Валерий Андреевич (род. 1954) — российский издатель. Директор издательства «Детектив-Пресс».
 Стрелецкий, Владимир Николаевич (род. 1960) — советский и российский географ. Доктор географических наук, заведующий отделом социально-экономической географии Института географии РАН.
 Стрелецкий, Николай Петрович (ум. 1858) — Георгиевский кавалер; полковник; № 8657; 26 ноября 1851.
 Стрелецкий, Николай Станиславович (1885—1967) — советский учёный в области строительных конструкций и мостостроения.
 Стрелецкий, Пётр Фёдорович (1918—1973) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Стрелецкий, Пётр Степанович (1905—1975) — Герой Социалистического Труда .
 Стрелецкий, Феликс Станиславович — Георгиевский кавалер; майор; № 6809; 3 декабря 1842.

 Стрелецкая, Марина Сергеевна (род. 1983) — украинский футбольный арбитр и тренер.

Топоним 
 Стрелецкий — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Стрелецкий — посёлок в Одоевском районе Тульской области.

См. также 
 Стрелецкий сельсовет
 Стрелецкий форт